Караваевская волость:
 Караваевская волость — волость в составе Дмитровского уезда Московской губернии.
 Караваевская волость (Короваевская волость) — волость в составе Сычёвского уезда Смоленской губернии.

См. также 
 Короваевская волость